Capitão Barduíno apelido de Pedro Anestori Marigliani (1904-1967) foi um compositor de música popular brasileira.

Compositores do estado de São Paulo